Desa Sumberasri kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sumberasri (administrativ by i Indonesien, lat -7,96, long 112,24), Jawa Timur, 
 Desa Sumberasri (administrativ by i Indonesien, lat -8,57, long 114,27), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar